Екатери́на Влади́мировна Ива́кина (), в девичестве Сля́днева, в первом замужестве Кра́сникова — советская и российская легкоатлетка, специалистка по метанию копья. Выступала за сборные СССР, СНГ и России по лёгкой атлетике в конце 1980-х — середине 2000-х годов, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница двух летних Олимпийских игр. Представляла Санкт-Петербург и Ставропольский край. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Екатерина Сляднева родилась 7 декабря 1964 года в Ставрополе.

Занималась лёгкой атлетикой под руководством тренеров Г. П. Ванюкова, А. И. Платонова, И. В. Громова. Выступала за Профсоюзы (Ленинград) и Вооружённые силы (Ставрополь).

Впервые заявила о себе в метании копья на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1987 года, выиграв бронзовую медаль на чемпионате СССР в Брянске.

В 1989 году стала серебряной призёркой на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере и на летнем чемпионате СССР в Горьком.

В 1992 году получила серебряную награду на открытом зимнем чемпионате СНГ по метаниям в Адлере.

В 1993 году на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Краснодаре взяла бронзу, тогда как на летнем чемпионате России в Москве превзошла всех своих соперниц и завоевала золото. Попав в основной состав российской национальной сборной, заняла третье место на Кубке Европы в Риме и выступила на чемпионате мира в Штутгарте, где с результатом 65,12 метра стала пятой.

В 1994 году победила на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и стала второй на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге. Принимала участие в чемпионате Европы в Хельсинки и в Играх доброй воли в Санкт-Петербурге.

В 1995 году была лучшей на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Москве. Заняла третье место на Кубке Европы в Лилле и восьмое место на чемпионате мира в Гётеборге.

В 1997 году вновь победила на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере, стала серебряной призёркой на летнем чемпионате России в Туле.

На чемпионате России 1998 года в Москве добавила в послужной список ещё одну награду серебряного достоинства.

В 1999 году в метании копья взяла бронзу на чемпионате России в Туле.

В 2000 году была второй на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Туле. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сиднее — показала здесь результат 55,58 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап. Также в этом сезоне на соревнованиях в Осло метнула копьё на 64,89 метра, установив мировой рекорд среди спортсменок старше 35 лет — рекорд впоследствии продержался более трёх лет и был превзойдён другой россиянкой Татьяной Шиколенко.

После сиднейской Олимпиады Ивакина осталась в составе российской легкоатлетической сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году она выиграла серебряные медали на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Туле.

В 2002 году снова стала серебряной призёркой на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере.

В 2003 году добавила в послужной список ещё одну серебряную награду, полученную на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере. Участвовала в Европейском вызове по зимним метаниям в Джоя-Тауро, где заняла третье место в личном зачёте женского метания копья и помогла своим соотечественницам выиграть общий командный зачёт.

В 2004 году выиграла серебряную медаль на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере, стала третьей на Европейском вызове по зимним метаниям в Марсе, получила серебро на летнем чемпионате России в Туле. Находясь в числе лидеров российской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры в Афинах — на сей раз провалила свои попытки и не показала никакого результата.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Замужем за метателем копья Юрием Ивакиным, их сын Антон Ивакин добился успеха в прыжках с шестом

Примечания 

Метатели копья СССР
Метатели копья России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Спортсмены Ставрополя